

Miejscowości

Francja 
 Bruch

Luksemburg 
 Bruch

Niemcy 
 Bruch – dzielnica miasta Gummersbach
 Bruch – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w powiecie Bernkastel-Wittlich

Inne 
 Bruch – browar
 Bruch – księstwo

Zobacz też 
 (5004) Bruch
 Am Großen Bruch